И́лья́ Смирно́в: Смирнов, Илья Андреевич (род. 1998) — российский конькобежец.
 Смирнов, Илья Викторович (род. 1958) — советский и российский журналист, публицист, музыкальный критик. Один из основоположников и ключевых фигур российского «рок-андерграунда» восьмидесятых.
 Смирнов, Илья Корнилович (1887—1964) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Смирнов, Илья Сергеевич (род. 1948) — советский и российский синолог, директор Института восточных культур и античности РГГУ.